W86 peut faire référence à :
 Exposition à d'autres formes précisées de courant électrique, d’après la classification internationale des maladies ;
 W86, une ogive atomique américaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres